Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 2000, facente parte dell'ATP Tour 2000, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Cyril Suk che hanno battuto in finale Joshua Eagle e Andrew Florent 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (secondo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (finale)
 David Adams /  Jeff Tarango (secondo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Tomás Carbonell (quarti di finale)

 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Aleksandar Kitinov /  Peter Nyborg (semifinali)
 Wayne Arthurs /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Cyril Suk (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2000
ATP Tour 2000